Delattre oder De Latre ist der Familienname folgender Personen:
 Achille Delattre (1879–1964), belgischer Politiker
 Adolphe Delattre (1805–1854), französischer Ornithologe und Künstler
 Alfred Louis Delattre (1850–1932), französischer Geistlicher und Archäologe
 Augustin-Henri Delattre (1800–1876), französischer Künstler und Naturforscher
 Charles Delattre (* 1972), französischer Gräzist

 Gabriel Delattre (1891–1984), französischer Anwalt und Politiker
 Geneviève Delattre (1920–1993), US-amerikanische Romanistin französischer Herkunft
 Jean de Latre (auch: Delatre oder Delattre; genannt Petit Jean; * um 1505, † 1569), flämischer Kapellmeister und Komponist
 Louis Delattre, französischer Turner
 Marcel Delattre (* 1939), französischer Radrennfahrer
 Marie Delattre (* 1981), französische Kanutin
 Pierre Delattre (1903–1969), US-amerikanischer Romanist, Phonetiker und Fremdsprachendidaktiker französischer Herkunft
 Yohann Delattre (* 1968), französischer Handballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Lattre
 Latre